Trawiarek (Graminicola bengalensis) – gatunek ptaka z rodziny dżunglaków (Pellorneidae).

Zasięg występowania 
Trawiarek występuje w zależności od podgatunku:
 G. bengalensis bengalensis – trawiarek rdzaworzytny – północne i północno-wschodnie Indie, południowy Nepal, południowy Bhutan i północny Bangladesz
 G. bengalensis sinicus – południowo-wschodnie Chiny
 G. bengalensis striatus – trawiarek kreskowany – południowo-wschodnia Mjanma, południowo-środkowa Tajlandia, północno-wschodni Wietnam i Hajnan

Systematyka 
Systematyka gatunku niejasna, podgatunki striatus i sinicus przez niektóre ujęcia systematyczne wydzielane są jako odrębny gatunek Graminicola striatus.

Status 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) od 2016 roku uznaje trawiarki rdzaworzytnego i kreskowanego za osobne gatunki. Trawiarek rdzaworzytny uznawany jest za gatunek bliski zagrożenia (NT – Neat Threatened). Liczebność jego populacji szacuje się na 2500–9999 dorosłych osobników, a jej trend oceniany jest jako spadkowy. Trawiarek kreskowany także klasyfikowany jest jako gatunek bliski zagrożenia. Liczebność jego populacji również spada, a szacuje się ją na 2500–9999 dorosłych osobników.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Dżunglaki
Ptaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku